Пароди () може да се отнася за:

 Пароди Лигуре, общива в провинция в провинция Алесандрия, Италия
 Монте Пароди, планина в провинция Специя, Лигурия

Вижте също 
 Пародия